Erpeldange-sur-Sûre, plaats in het Luxemburgse kanton Diekirch
 Erpeldange (Wiltz), plaats in het Luxemburgse kanton Wiltz
 Erpeldange (Remich), plaats in het Luxemburgse kanton Remich